Een verkeersweg:
 N358 (België)
 N358 (Frankrijk)
 N358 (Nederland), zie Provinciale weg 358

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing